De Primera División 2000/01 was de 70e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Promovendi 
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren UD Las Palmas, Osasuna en Villarreal CF.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2000/2001 werd Raúl topscorer met 25 doelpunten.

Records
Meeste overwinningen - Real Madrid (24x)
Minste wint - Valladolid en Zaragoza (9x)
De meeste trekt - Valladolid en Zaragoza (15x)
Minste trekt - Deportivo La Coruña, Alaves en Las Palmas (7x)
De meeste verliezen - Real Oviedo, Racing Santander en CD Numancia (19x)
Minste verliezen - Real Madrid (6x)
Hoogst aantal gescoorde goals - Real Madrid(81x)
Minste aantal doelpunten - CD Numancia (40x)
De meeste tegendoelpunten - Real Sociedad en Rayo Vallecano (68x)
Minste aantal tegendoelpunten - Valencia (34x)

Primera División
Competitievoetbal 2000/01